Украинофи́льство (от  — люблю) — общественно-литературное движение середины XIX века среди украинцев в России и Австро-Венгрии (Галиции); представители этого движения стремились сохранять и развивать язык, литературу и культурные особенности украинского народа (в то время именуемого малороссами в России и русинами в Австро-Венгрии).

История 

Сам термин «украинофильство», лингвистически построенный по примеру уже распространённого к тому времени термина славянофильство, впервые, похоже, появляется в связи с делом Кирилло-Мефодиевского общества или братства. (Весной 1847 г. были арестованы Костомаров, Шевченко и другие члены общества).

Среди ранних украинофилов были и малороссы, и великороссы, и даже поляки. Первое собрание «малороссийских песней» под титулом «Опыт собрания старинных малороссийских песен» издал в 1819 г. в Петербурге грузинский князь Н. А. Цертелев. Позднее большое значение имело появление в 1827 г. сборника «Малороссийские песни», подготовленного М. А. Максимовичем. Максимович напечатал ещё два сборника песен, в 1834 и 1849 гг.

В 1816—1819 годах в Харькове выходил журнал «Украинский вестник», публикации которого печатались преимущественно на русском языке. В 1837 г. в Буде (Австро-Венгрия) был издан первый западноукраинский альманах «Русалка Днестровая». В 1841 г. в Харькове вышла 1 часть альманаха «Снип» (на титульном листе — «Снjпъ»); вторую часть напечатать не удалось. В 1843—1844 гг. вышло четыре выпуска альманаха «Молодик» И. Бецкого (первые три в Харькове, четвёртый — в Санкт-Петербурге). В 1861 и 1862 годах в Санкт-Петербурге частями на русском, частями на украинском языках публиковался украинофильский журнал «Основа». 

Украинофилы стремились к введению преподавания в школах на народном языке и к такой общественно-политической организации Украины, которая обеспечивала бы свободное национальное самоопределение малорусского населения и развитие его культуры.

Украинофильство преследовалось русской администрацией. В частности, украинская литература и театр были запрещены (см. Эмский указ 1876 г.). Часть украинофилов из-за давления со стороны российской администрации отошли от общественно-политической деятельности и сосредоточились на литературной деятельности, этнографии и фольклоре (в частности, Антонович, Багалей, Грушевский, Драгоманов, Китецкий, Мордовцев, Потебня, Чубинский).

Литература 
 

 Іван Куций. УКРАЇНОФІЛЬСЬКА ТЕЧІЯ ГАЛИЦЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ XIX ст.: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ // Історіографічні дослідження в Україні. Випуск 18. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008

См. также 
Украинство
Украинофобия

Примечания 

Украинофильство